Појам Белен може да се односи на:

 Белен (Север-Па де Кале)
 Белен (Баден-Виртемберг), општина је у њемачкој савезној држави Баден-Виртемберг
 Белен (Немачка), општина је у њемачкој савезној држави Северна Рајна-Вестфалија
 Белен (Саксонија), град је у њемачкој савезној држави Саксонија
 Белен (Тирингија), општина је у њемачкој савезној држави Тирингија
 Белен (Нови Мексико), град је у америчкој савезној држави Нови Мексико
 Белен (Аргентина)